Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972 na dystansie 20 km odbył się 9 lutego. Była to pierwsza konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach kompleksie olimpijskim w Makomanai w Sapporo. Do biegu zostało zgłoszonych 54 zawodników, z których 53 ukończyło rywalizację. 

Tytuł mistrza olimpijskiego obronił Norweg Magnar Solberg. Wicemistrzem olimpijskim został Hansjörg Knauthe z NRD, a brązowy medal wywalczył Lars-Göran Arwidson ze Szwecji.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972